Кудирка () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кудирка, Винцас (1858—1899) — литовский композитор, врач, прозаик, критик, публицист, переводчик, поэт, автор литовского государственного гимна.
 Кудирка, Симас (1930—2023) — бывший сотрудник флота СССР, радист литовского рыболовецкого судна, впоследствии — перебежчик.